, une communauté dans l'Illinois.
 , une communauté en Pennsylvanie.